USA:s landslag i basket kan vara:

USA:s damlandslag i basket
USA:s herrlandslag i basket